Койвусельга — название населённых пунктов в Республике Карелия:
 Койвусельга — деревня в составе Ведлозерского сельского поселения Пряжинского района.
 Койвусельга — посёлок в составе Ведлозерского сельского поселения Пряжинского района.